14-я  олимпиада по шахматам состоялась в Лейпциге с 26 октября по 9 ноября 1960 года при участии 40 стран. Впервые в истории Олимпиад (в финале С) применялась швейцарская система.

Составы команд

Финал «А» 
СССР

Таль, Ботвинник, Керес, Корчной, Смыслов, Петросян

США

Фишер, Ломбарди, Р. Бирн, Бисгайер, Россолимо, Р. Уайнстайн

Югославия

Глигорич, Матанович, Ивков, Берток, Дамянович, Вукчевич

Венгрия

Сабо, Портиш, Барца, Билек, Лендьел, Клюгер

Чехословакия

Пахман, Филип, Фихтль, Горт, Козма, Уйтелки

Болгария

Бобоцов, Падевский, Нейкирх, Коларов, Минев, Милев

Аргентина

Найдорф, Элисказес, Векслер, Басан, Швебер, Фогельман

ФРГ

Унцикер, Шмид, Дарга, Леман, Биалас, Пфайффер

ГДР

Ульман, Питч, Малих, Диттман, Фукс, Гольц

Нидерланды

Эйве, Доннер, Баумеестер, Принс, Х. Крамер, Лангевег

Румыния

Гицеску, Дример, Радовичи, Митителу, Троянеску, Ю. Сабо

Англия

Пенроуз, Голомбек, Кларк, Хэйгарт, Барден, Вейд

Финал «B»

Швеция 
Штальберг, Лундин, М. Юханссон, З. Нильссон, Шёльд, Бускенстрём

Израиль 
Порат, Черняк, Алони, Р. Персиц, Крайдман, Гути

Австрия 
Робач, Бени, Локвенц, Янечек, Каливода, Гройсс

Финал «C»

Филиппины 
Кампоманес, М. Борха, Наранья, Р. Рейес, Э. де Кастро, Вильянуэва, Авесилья

Индонезия 
Вотуло, Бахтиар, Басведан, Тан, Панггабенан

Монголия 
Намжил, Момо, Чалхасурен, Мягмарсурен, Балдандорш, Бадамгарав

Командные результаты

Полуфиналы 
 Первая группа:

 Вторая группа:

 Третья группа:

 Четвертая группа:

Финал «A»

Финал «B»

Финал «C»

Личные результаты команд-победителей

Лучшие индивидуальные результаты 
 Первая доска — К. Робач (Австрия) — 13½ из 16
 Вторая доска — М. Ботвинник (СССР) — 10½ из 13
 Третья доска — П. Керес (СССР) — 10½ из 13
 Четвертая доска — Чэнь Сянлян (Тань Хёнглёнг) (Индонезия) — 16½ из 20  Лхамсурэнгийн Мягмарсурэн (Монголия) — 16½ из 20
 Запасной — В.Смыслов (СССР) — 11½ из 13
 Запасной — Т. Петросян (СССР) — 12 из 13

Литература 
 
 Шахматные олимпиады / Ю. Авербах, Б. Туров. Москва : Физкультура и спорт, 1974.
 
 Всемирные шахматные Олимпиады. 1927—2006 / Ханамирян Г. Ереван: 2006

Ссылки 

 14-я шахматная олимпиада  на сайте OlimpBase.org 
 История шахматной олимпиады (часть пятая) 

Шахматные олимпиады
1960 год в шахматах
Октябрь 1960 года
Ноябрь 1960 года
Шахматы в ГДР
Спорт в Германии в 1960 году
Международные спортивные соревнования в Лейпциге